4 miejscowości w Polsce: 
 Bronikowo – osada w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Zbąszynek
 Bronikowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Młynary 
 Bronikowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel 
 Bronikowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec